Plzeňský kraj může být:
 Plzeňský kraj – současný samosprávný kraj, který vznikl v roce 2000
 Plzeňský kraj (1948–1960) – kraj existující v letech 1948–1960
 Plzeňský kraj (do 1862) – kraj existující od středověku do roku 1862